Mahon ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard M’Mahon (1775?–1816), irisch-amerikanischer Gärtner und Botaniker
 Bryan Mahon (1862–1930), britisch-irischer General und Politiker
 Claire Mahon, australisch-neuseeländische Juristin und Menschenrechtlerin
 Denis Mahon (1910–2011), englischer Kunsthistoriker
 Dennis Mahon (* 20. Jahrhundert), US-amerikanischer Rechtsextremist
 Derek Mahon (1941–2020), irischer Dichter und Übersetzer
 Emmanuel de Mac Mahon (1859–1930), französischer General
 Gabriel H. Mahon (1889–1962), US-amerikanischer Politiker
 Gavin Mahon (* 1977), englischer Fußballspieler
 George H. Mahon (1900–1985), US-amerikanischer Politiker
 Gerald Mahon (1922–1992), britischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Weihbischof in Westminster
 Hugh Mahon (1857–1931), australischer Politiker, unter anderem Außenminister des Landes
 John Mahon (* 1999), irischer Fußballspieler
 John Christopher Mahon (1922–2004), irischer Ordensgeistlicher, Bischof von Lodwar
 Mark Mahon (* 1965), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler, -trainer und -funktionär
 Pascal Mahon (* 1957), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Patrice de Mac-Mahon (1808–1893), französischer Staatsmann und Politiker
 Tammy Mahon (* 1980), kanadische Volleyballspielerin
 Thaddeus Maclay Mahon (1840–1916), US-amerikanischer Politiker

Orte:
 Mahón ist der spanische Name für Maó, die Hauptstadt der Baleareninsel Menorca
 Mahon (Cork), eine irische Stadt im Country Cork

in den Vereinigten Staaten:
 Mahon (Indiana)
 Mahon (Kansas)
 Mahon (Mississippi)

Sonstiges:
 Mahón-Menorca-Käse, ein Milchprodukt, das in der Menorca-Hauptstadt hergestellt wird

Siehe auch:
 Mahone
 McMahon
 Mahan